Myxocephala är ett släkte av svampar. Myxocephala ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxocephala